Асахан (округ)
 
 Асахан — государство, существовавшее в XVII—XIX веках на острове Суматра.